Municipio de Pleasant Mound puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pleasant Mound (condado de Bond, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bond.
 Municipio de Pleasant Mound (condado de Blue Earth, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.